Rosa del Golfo è il marchio di un vino rosato salentino (IGT Salento) prodotto dall'omonima azienda vitivinicola che ha sede ad Alezio.

Storia 
Le notizie vanno ricercate nella terra d'Otranto e nella penisola Salentina. I vitigni sono coltivati in territori collinari argilloso-calcarei di terra rossa ricca di ferro in un clima temperato.

I primi Rosa del Golfo prodotti sono del 1963 da un'azienda che entra nella produzione di vini nello stesso anno come Rosa del Salento e nel 1988 prendono "veramente" il nome di Rosa del golfo.

Caratteristiche
Caratteristiche generali:
Il vino viene prodotto con il Negroamaro (90 %) e il Malvasia Nera Leccese (10 %).
Il vino viene posto per 6 mesi in botti di acciaio inox.
Il vino si presenta di colore rosa con riflessi corallini.
Il vino va servito ad una temperatura di 12-14 °C, comunque mai a meno di 10 °C. Stappare al momento.

Caratteristiche organolettiche
Gradazione alcolica: 12,5%
Olfatto: Bouquet intenso fruttato, fiori di campo, fresco.
Palato: Persistenza fruttata, fiori di geranio, fragola, lampone, ciliegia candita.
Abbinamenti: Zuppe di pesce, pesce alla griglia, carni bianche, minestre, scottata di salmone, cavatielli alle cozze e bietole, tagliolini alle seppie, coniglio al forno.

Note

Collegamenti esterni 

Vini IGT
Vini della Puglia